Tamás Deák ist der Name folgender Personen:

* Tamás Deák (Schriftsteller) (1928–1986), ungarischer Schriftsteller, Dichter und Übersetzer 
 Tamás Deák (Komponist) (* 1928), ungarischer Komponist und Dirigent 
 Tamás Deák (Schauspieler) (* 1969), ungarischer Schauspieler, Regisseur und Musiker